Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2022 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi

Lauréates 
Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent leur  titre ensemble en écartant en finale Elise Mertens et Zhang Shuai. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  en Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2022
Wimbledon Double dames
Tournoi de Wimbledon 2022